Высшая лига 1999/2000 () — 79-й сезон чемпионата Ирландии с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Сент-Патрикс Атлетик» не смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com
 Статистика на soccerway.com

1999/2000
Ирландия
Ирландия
Спорт в Ирландии в 1999 году
Спорт в Ирландии в 2000 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1999/2000